Каракис — фамилия. Известные носители:
 Каракис, Иосиф Юльевич (1902—1988) — советский архитектор, градостроитель, художник и педагог.
 Каракис, Ирма Иосифовна (1930—2022) — советский и украинский архитектор интерьеров, автор дизайнов мебели.